Мото Гран-Прі Арагону 2016 року, офіційна назва Gran Premio Movistar de Aragón — чотирнадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувся 23-25 вересня 2016 року на трасі Моторленд, розташованій у регіоні Арагон в Іспанії. В гонці класу Moto3 південноафриканський гонщик Бред Біндер фінішував другим, що дозволило йому виграти чемпіонат достроково.

MotoGP

Результати гонки 
До виступів у змаганнях напередодні етапу повернулись Лоріс Баз (команда «Avintia Racing») та Андреа Янноне («Ducati Team»), щоправда останній після першої практики відчув біль та був замінений Мікеле Пірро, як і на попередньому Гран-Прі. Також в команді «Monster Yamaha Tech 3» травмованого Бредлі Сміта продовжував заміняти Алекс Лоус, а Джека Міллера («Estrella Galicia 0,0 Marc VDS») замінив ветеран мотогонок Нікі Хейден.

На попередніх восьми етапах перемоги здобували вісім різних гонщиків. В Арагоні ця традиція перервалась — перемогу тут здобув Марк Маркес. Весь вікенд стояла чудова сонячна погода, яка сприяла швидкій їзді — гонщики на слабших мотоциклах не мали шансів у боротьбі з фаворитами, і три призові місця зайняли три найуспішніших гонщика нинішнього чемпіонату: компанію Маркеса склали напарники команди «Movistar Yamaha MotoGP» Хорхе Лоренсо та Валентіно Россі, які зайняли відповідно друге та третє місця.

Результати етапу посприяли зміцненню лідерства Маркеса у загальному заліку — після гонки його перевага над Россі зросла до 52 очок і він отримав теоретичні шанси вже на наступному етапі достроково стати чемпіоном світу.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик був покараний проїздом по піт-лейну.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
На етапі по вайлд-кард виступили Тетсута Нагашіма (команда «Ajo Motorsport Academy»), Алан Течер («NTS T.Pro Project») та Стівен Одендааль («AGR Team»). Також до виступів після пропуску двох етапів повернувся Домінік Аегертер, який відновився після травми.

Перемогу в гонці здобув Сем Лоус з команди «Federal Oil Gresini Moto2», і для нього цей тріумф став другим в сезоні. Доповнили призову трійку два гонщики команди «Estrella Galicia 0,0 Marc VDS», Алекс Маркес та Франко Морбіделлі, які зайняли друге та третє місця відповідно. Для першого призовий фініш став дебютним в сезоні, тоді як для останнього цей успіх став четвертим у сезоні. Лідер сезону Йоан Зарко фінішував у гонці лише восьмим, продовживши свою серію без призових фінішів до чотирьох. Цим скористався його переслідувач у загальному заліку Алекс Рінс, який закінчив гонку шостим, чим скоротив своє відставання лише до 1 очка.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2;
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
На етапі по вайлд-кард виступив мексиканський гонщик Габріель Мартінес-Абрего (команда «Motomex Team Worldwide Race», дебютний виступ у кар'єрі) — він став першим представником цієї країни у Великих Призах.

Тріумфував у гонці Хорхе Наварро. Хоча ця перемога стала для нього другою в сезоні, проте вона не допомогла йому зберегти шанси на перемогу в загальному заліку, адже лідер сезону Бред Біндер фінішував другим, і цього результату стало достатньо для його дострокової перемоги у чемпіонаті. Доповнив призову трійку Енеа Бастіаніні, для якого цей подіум став другим поспіль та п'ятим загалом за сезон.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Арагону
2016
Арагон